«Luis Rivera» - conjunto del nombre propio Luis y el apellido Rivera - puede referirse a:

Personajes 
 Luis Rivera Novo (19??-), ingeniero y empresario español.
 Luis Rivera (1826-1872), dramaturgo español (:w:sv).
 Luis Rivera (1959-2007), actor mexicano.

Deportistas
 Luis Rivera (1986-), gimnasta portorriqueño.
 Luis A. Rivera Morales (1987-), atleta mexicano (:w:en).
 Luis A. Rivera Pedraza (1964-), beisbolista (infielder) portorriqueño (:w:en).
 Luis Rivera Gutiérrez (1978-), beisbolista (pitcher) mexicano (:w:en).